Niemcy:
 Wiehe – dzielnica Roßleben-Wiehe

Osoby:
 Johann Karl Ernst Wiehe – niemiecki architekt
 Mikael Wiehe – szwedzki muzyk

Inne:
 Wiehe – ród

Zobacz też:
 Roßleben-Wiehe